Por línea de base, según el contexto se entiende:
 Línea de base (derecho del mar), a la línea de referencia para medir el mar territorial.
 Línea de base (medio ambiente), a la situación ambiental antes de dar inicio a una intervención antrópica.
 Línea de base (proyectos de desarrollo), valor de los indicadores al momento de iniciar un proyecto.
 Línea de base (tipografía), aquella sobre la que se apoyan generalmente las letras.
 Línea de base (informática)